Płyćwia – wieś w województwie łódzkim, w powiecie skierniewickim, w gminie Godzianów
 Płyćwia – stacja w powyższej miejscowości
 Płyćwia – osada w województwie łódzkim, w powiecie skierniewickim, w gminie Godzianów
 Płyćwia – jezioro w pow. szczecineckim, w gminie Borne Sulinowo; znane również jako jezioro Jeziorno